O atraso de propagação é o tempo necessário para que um sinal chegue ao seu destino. Pode estar relacionado a redes, eletrônica ou física.

Redes 

Em redes de computadores, o atraso de propagação é a quantidade de tempo que leva para a cabeça (o início) do sinal viajar do remetente ao receptor. Pode ser calculado como a razão entre o comprimento do link e a velocidade de propagação no meio específico.

O atraso de propagação é igual a d / s onde d é a distância e s é a . Na comunicação sem fio, s=c, ou seja, a velocidade da luz. No , a velocidade geralmente varia de 0,59c a 0,77c.  Este atraso é o maior obstáculo no desenvolvimento de computadores de alta velocidade e é chamado de  em sistemas de circuitos integrados (C.I.).

Eletrônica 

Em eletrônica,  e , o atraso de propagação, ou atraso de porta, é o período de tempo que começa quando a entrada de uma porta lógica se torna estável e válida para mudar, até o tempo em que a saída dessa porta lógica é estável e válida para alterar. Frequentemente, nas folhas de dados dos fabricantes, isso se refere ao tempo necessário para a saída atingir 50% de seu nível de saída final a partir do momento em que a entrada muda para 50% de seu nível de entrada final. Isso pode depender da direção da mudança de nível, caso em que são fornecidos atrasos separados de queda e subida tPHL e tPLH ou tf e tr. A redução dos atrasos de porta em  permite que eles processem dados em uma taxa mais rápida e melhorem o desempenho geral. A determinação do atraso de propagação de um circuito combinado requer a identificação do caminho mais longo dos atrasos de propagação da entrada para a saída e adicionando cada atraso de propagação ao longo desse caminho.

A diferença nos atrasos de propagação dos elementos lógicos é o principal contribuinte para falhas em  como resultado de condições de corrida.

O  utiliza atrasos de propagação para comparar projetos que implementam a mesma declaração lógica.

O atraso de propagação aumenta com a temperatura de operação, pois a resistência de materiais condutores tende a aumentar com a temperatura. Aumentos marginais na tensão de alimentação podem aumentar o atraso de propagação, uma vez que a tensão de limite de comutação superior, VIH (muitas vezes expressa como uma porcentagem do trilho de alimentação de alta tensão), naturalmente aumenta proporcionalmente. Aumentos na capacitância de carga de saída, muitas vezes devido à colocação de cargas de fan-out aumentadas em um fio, também aumentarão o atraso de propagação. Todos esses fatores influenciam uns aos outros por meio de uma : qualquer aumento na capacitância de carga aumenta C, a resistência induzida pelo calor aumenta o fator R e os aumentos de tensão de limite de alimentação afetarão se mais de uma constante de tempo for necessária para atingir o limite. Se a saída de uma porta lógica for conectada a um traço longo ou usada para acionar muitas outras portas (fan-out alto), o atraso de propagação aumentará substancialmente.

Os fios têm um atraso de propagação aproximado de 1 ns para cada 6 polegadas (15 cm) de comprimento. As portas lógicas podem ter atrasos de propagação que variam de mais de 10 ns até a faixa de picossegundos, dependendo da tecnologia que está sendo usada.

Física 

Na física, particularmente no campo eletromagnético, o atraso de propagação é o tempo que um sinal leva para chegar ao seu destino. Por exemplo, no caso de um sinal elétrico, é o tempo que o sinal leva para percorrer um fio. Veja também  e propagação de rádio.

Ver também 

 
 
 
 Latência

Referências 

Circuitos digitais
Eletrônica digital